Mitridate del Bosforo è il nome con cui sono conosciuti due sovrani del regno del Bosforo Cimmerio:
Mitridate I del Bosforo;
Mitridate II del Bosforo.

Pagine correlate 
 Mitridate